Marcos Antonio Serrano Rodríguez – ex ciclista su strada spagnolo
 Óscar Serrano Rodríguez – ex calciatore spagnolo